Das Damendoppel der Australian Championships 1959 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerinnen waren Mary Hawton und Thelma Long. Im Endspiel setzten sich Sandra Reynolds / Renée Schuurman gegen Lorraine Coghlan / Mary Reitano mit 7:5 und 6:4 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1959